Mark, Örebro kan syfta på:

Västra Mark – ett område i västra Örebro
Östra Mark – ett område i sydöstra Örebro